Cercado pode referir-se a:

Bolívia
Cercado - Província localizada no departamento de El Beni
Cercado - Província localizada no departamento de Cochabamba
Cercado - Província localizada no departamento de Oruro
Cercado  - Província localizada no departamento de Tarija

Peru
Cercado de Lima - nome como também é conhecido o distrito de Lima;

Desambiguação